R. Eleasar bezeichnet folgende Personen:

 Eleasar ben Schammua, jüdischer Gelehrter, Tannait der 3./4. Generation
 Eleasar ben Pedat, jüdischer Gelehrter, Amoräer der 3. Generation